Mapletoft ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Mapletoft (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Mark Mapletoft (* 1971), britischer Rugbyspieler
 Robert Mapletoft (1609–1677), Dekan von Ely